Khmara steht für
Khmara Bay, Bucht in der Antarktis
Khmara Island Insel in der Antarktis
Chao Aluna Khmara mythischer König in Thailand
Siehe auch:
Chmara